I Campionati Europei 2002 sono stati la 45ª edizione dei campionati europei di hockey su pista; la manifestazione venne disputata in Italia a Firenze dall'8 al 13 luglio 2002.
La competizione fu organizzata dalla Comité Européen de Rink-Hockey.
Il torneo fu vinto dalla nazionale spagnola per la 11ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Fase 1º - 4º posto

Tabellone principale

Risultati

Semifinali

Finale 3º - 4º posto

Finale 1º - 2º posto

Fase 5º - 8º posto 
Venne disputato un torneo tra le squadre non qualificate alla fase per il titolo. Vennero considerati validi i risultati della prima parte della competizione tra selezioni dello stesso girone.

Risultati

Classifica

Classifica finale

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 
 

2002
Competizioni sportive a Firenze
Hockey su pista a Firenze
Hockey su pista nel 2002